Суперкубок Румунії з футболу 2002 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2002 року між чемпіоном Румунії клубом Динамо (Бухарест) та володарем кубка Румунії клубом Рапід (Бухарест).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2002
Румунія
2002 у румунському спорті